Борьё ():
 Борьё (Нор) — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Борьё (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.